Ни́на Петро́ва:
 Петрова, Нина Константиновна (род. 1937) — советский и российский историк.
 Петрова, Нина Леонидовна (род. 1955) — советская пловчиха, чемпионка и рекордсменка СССР.
 Петрова, Нина Павловна (1893—1945) — снайпер Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Петрова, Нина Петровна (1926—1995) — советский скульптор, автор многочисленных скульптурных портретов и мемориалов.